Глеб Александрович Рар (3 октября 1922, Москва, РСФСР — 3 марта 2006, Фрайзинг, Германия) — русский зарубежный журналист, церковный историк, церковный и общественный деятель, член Народно-трудового союза, долголетний председатель Свято-Князь-Владимирского братства.

Брат публициста Льва Рара, двоюродный брат священника Кирилла Фотиева, племянник хирурга Сергея Юдина и участника Белого движения полковника Владимира Рара, зять участника Белого движения и деятеля русской эмиграции капитана Василия Орехова, отец политолога Александра Рара.

Биография 
Глеб Александрович Рар происходил из купеческой семьи, относящейся к сословию Потомственных почётных граждан Российской империи.

Его дед Александр Фёдорович Рар (1849—1912) был директором московского филиала страхового общества «Россия», которому принадлежало здание на Лубянке № 2 — будущее Здание органов госбезопасности на Лубянке.

Его отец Александр Александрович Рар (1885—1952) в Первую мировую войну в звании поручика в III Гренадерской артиллерийской бригаде воевал на Галицийском фронте. Октябрьская революция застала его в лазарете, после чего он, как офицер, был интернирован в первом московском концлагере в Андрониковом монастыре. После смерти его первой жены Елизаветы Львовны Готье-Дюфайе (1890—1920) женился на Наталье Сергеевне Юдиной (1897—1980), матери Г. А. Рара. Её брат Сергей Сергеевич Юдин (1891—1954) был известным советским хирургом, удостоенным многих почётных званий и наград.

Двоюродный брат А. А. Рара, полковник Владимир Фёдорович Рар (1880—1919), в октябрьских боях 1917 года за Москву руководил обороной казарм кадетского корпуса в Лефортово, затем участвовал в защите Кремля, а позже как заместитель светлейшего князя А. П. Ливена сражался с большевиками в Прибалтике.

Поскольку предки Раров происходили с острова Эзель (ныне — Сааремаа), семья в 1924 году была выселена в ставшую после революции независимой Эстонию как «классовый враг», но уже скоро переселилась в Лиепаю (ранее — Либава) в Латвии. Здесь Г. А. Рар закончил немецкую гимназию. После присоединение Латвии к СССР в 1940 году Рарам благодаря немецкой фамилии в 1941 году на основании германо-советского договора о переселении балтийских немцев на одном из последних немецких кораблей удалось выехать в Германию, где они отказались получать германское гражданство и быстро влились в жизнь старой русской эмиграции.

С 1942 года Г. А. Рар учился на архитектурном факультете в Бреслау (ныне — Вроцлав), где участвовал в создании православной общины. В то время он вступил в Национально-трудовой союз (НТС) (ныне — Народно-трудовой союз российских солидаристов). Созданная молодым поколением белоэмигрантов в 1930 году в Белграде, эта организация во время войны Германии с Советским Союзом поддерживала Русское Освободительное движение. Одним из адъютантов генерала А. А. Власова был брат Глеба Александровича, Л. А. Рар. В целях прекращения влияния НТС на Русское Освободительное движение германские власти в июне 1944 года арестовали целый ряд членов НТС, в том числе и Г. А. Рара, который сперва был заключён в тюрьме Гестапо в Бреслау, где ему вместе с Г. Полошкиным-Позе удалось на обрывках конвертов, которые клеили заключённые, изготовить два номера рукописного журнала «Набат за решёткой». Затем Г. А. Рар находился в заключении в концлагерях Гросс-Розен, Заксенxаузен, Шлибен, Бухенвальд, Лангензальца и Дахау. Здесь он был освобождён американскими войсками 29 апреля 1945 года.

После войны Рары оказались сперва в лагере перемещённых лиц в Мёнхегофе под Касселем, затем поселились в Гамбурге, где Г. А. Рар закончил архитектурный факультет университета, активно участвовал в церковной жизни и работал секретарём епископа Нафанаила (Львова), епископа Русской Зарубежной Церкви в Британской зоне оккупации Германии.

Журналистская деятельность 
С конца 1947 года Г. А. Рар работал в эмигрантском издательстве «Посев» во Франкфурте-на-Майне. В 1949—1950 годах он с семьёй находился во Французском Марокко, где работал в архитектурном бюро, участвовал в становлении прихода РПЦЗ в Касабланке, состоял членом скаутского движения, одновременно являясь начальником Африканского Отдела Организации российских юных разведчиков (ОРЮР).

С 1950 года Г. А. Рар работал на НТС в Германии. Из Западного Берлина пытался распространять антикоммунистическую пропаганду в Советской Зоне Германии. Он участвовал в Конференциях Четырёх Держав в 1954 году в Берлине и Женеве, а также на III Конгрессе «Межамериканской Конфедерации по защите континента» в 1957 году в Лиме.

6 октября 1957 года Г. А. Рар в Брюсселе женился на Софье Васильевне Ореховой (31 мая 1932 — 29 декабря 2019), дочери капитана Василия Васильевича Орехова (1896—1990), участника Первой мировой войны и Белого Движения, деятеля Русского Обще-воинского Союза (РОВС), одного из основателей Русского Национального Объединения (РНО) и издателя журнала «Часовой» (органа связи русских офицеров в Зарубежье).

С 1957 по 1960 годы работал на радиостанции «Свободная Россия» на Формозе (Тайване), с 1960 по 1963 годы в Токио руководил русскоязычными передачами японского радио и Дальневосточным отделом американского «Университета Мэриленда». С 1963 по 1974 годы работал в издательстве «Посев» во Франкфурте, состоял в редакционной коллегии журнала «Посев» и в Совете НТС.

В 1972 году Г. А. Рар вместе с И. И. Агрузовым участвовал в создании Международного Общества Прав Человека (МОПЧ) во Франкфурте, заступавшегося за политических заключенных в Советском Союзе.

С 1974 по 1995 годы Глеб Александрович работал на радио «Свобода» в Мюнхене, где вёл религиозные передачи, а также программы «Балтийский маяк», «Россия вчера, сегодня, завтра» и «Не хлебом единым». Для многих людей в Советском Союзе его религиозные передачи в годы холодной войны были единственной возможностью получать достоверную информацию о положении Русской православной церкви.

Церковная деятельность 
Помимо обширной журналистской деятельности иподиакон Глеб Рар был и известным церковным деятелем. В 1967—1968 годах он в качестве члена строительного комитета принимал самое активное участие в строительстве православного Свято-Николаевского храма во Франкфурте-на-Майне. В частности, Г. А. Рар тогда взял на себя заказ колоколов и лично в старинном заводе в Саарбурге заботился обо всех подробностях. Надписи и кресты на колоколах были отлиты по его чертежам. По ним же было изготовлено и паникадило храма.

Рар долгие годы состоял в Епархиальном Совете Германской епархии Русской православной церкви Заграницей (РПЦЗ), в приходских советах во Франкфурте и Мюнхене, был одним из важнейших деятелей «Православного Дела», служащего распространению веры в СССР, являлся одним из основателей всемирно известного швейцарского института «Вера во Втором Мире» (Glaube in der 2. Welt). Иподиакон Глеб Рар участвовал в III Всезарубежном Соборе РПЦЗ в 1974 году в Нью-Йорке, где выступил с докладом о положении церкви в СССР. С такими докладами он неоднократно выступал по всему миру, кульминацией чего стали его выступления в празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году (в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, США и Австралии).

С 1983 года Г. А. Рар был председателем Свято-Князь-Владимирского Братства — самого старого русского общества в Германии, основанного в 1888 году при российском посольстве в Берлине для оказания помощи нуждающимся православным людям и для сооружения и содержания русских храмов в Германии. Когда Братство в 1995 году было вынуждено закрыть свой домовой храм в Гамбурге, Г. А. Рар по просьбе руководства Русской православной церкви передал хранившийся там «Мемельский иконостас», служивший некогда русской армии в Семилетнюю войну в Пруссии, в Россию. Иконостас был отреставрирован Российским Фондом Культуры и установлен в храме «Нерукотворного Спаса» при новосооружённом соборе Христа Спасителя в Калининграде, посвящённом, по предложению Глеба Рара, всем русским воинам, погибшим в Семилетнюю, Наполеоновскую, Первую мировую и Вторую мировую войны на территории нынешнего Балтийского края.

Г. А. Рар старался расширить поле деятельности Братства и восстановить его благотворительную и издательскую деятельность. С марта 1996 года по сентябрь 2002 года он выпустил семнадцать номеров «Братского Вестника», посвящённого жизни и деятельности Братства, но и положению Православной Церкви и историческим темам. Также он издавал «Сообщения средств массовой информации о церковной, общественной и политической жизни в России и за рубежом». В 1996 году Рар поддержал создание Балтийской епархией РПЦ школы-интерната для детей-беспризорников в городе Немане Калининградской области.

После падения советской власти Г. А. Рар ратовал за воссоединение РПЦЗ с РПЦ. В 1990 году он энергично выступал против создания приходов РПЦЗ на территории самой России. В августе 1991 года Глеб Александрович участвовал в Конгрессе Соотечественников в Москве, где был принят Святейшим Патриархом Алексием II, который через него обратился к иерархии РПЦЗ с предложением о воссоединении. На территории бывшего концлагеря Дахау при поддержке бывшего узника в 1994 году была построена православная часовня Воскресения Христова в память православных жертв национал-социализма, что послужило началом основания прихода Московской Патриархии в Мюнхене.

За его обширную деятельность Г. А. Рар был удостоен ряда почётных и благодарственных грамот Русской Церкви на родине и за рубежом, в частности, в 2004 г. от Святейшего Патриарха Алексия II.

По личному указанию президента Российской Федерации В. В. Путина Глеб Александрович Рар с супругой в 2001 году получили российское гражданство. Старческие недомогания и болезни, однако, воспрепятствовали их возвращению в Россию.

Глеб Александрович Рар скончался 3 марта 2006 года в возрасте 83 лет во Фрайзинге и 11 марта 2006 года на русском кладбище в Берлине состоялось его отпевание и захоронение, которое совершили архиепископ Берлинский Феофан (Галинский), епископ Клинский Лонгин (Талыпин) и множество связенников.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев), Патриарший Экзарх всея Белоруссии, жизнь и творчество Г. А. Рара оценил следующими словами:

 (Из послания, зачитанного на отпевании Г. А. Рара).

Семья 
Г. А. и С. В. Рар воспитали шестерых детей. Сам Г. А. Рар однажды с удовлетворением отметил, что каждый из его детей увлёкся одной из его сфер интересов:
 Александр (род. 1959) выбрал политику, став политическим обозревателем;
 Ксения (род. 1960) выбрала церковную музыку, управляет церковным хором в мюнхенском приходе, где служит её муж протоиерей Николай Забелич, и устраивает благотворительные концерты;
 Всеволод (род. 1962) стал журналистом и живёт в Англии;
 Протоиерей Михаил (род. 1963) служит священником в Берлине и Веймаре и исполняет должность заведующего канцелярией Берлинской епархии РПЦ;
 Димитрий (род. 1964) увлёкся историей и географией, работает переводчиком и ныне, после своего отца, возглавляет Свято-Князь-Владимирское братство;
 Ирина (род. 1966) занимается общественной деятельностью, в частности, работой с молодёжью.

Сочинения

Книги, брошюры, журналы 
 «Набат за решёткой». № 1-2, подпольный рукописный журнал, изготовленный в заключении в тюрьме Гестапо в Бреславле в 1944 г.
 Елена и Глеб Рар. «Живая Азбука». Детский букварь. Унслебен, июль 1945 г.
 «Пленённая церковь». Издательство «Посев». Франкфурт 1954 г.
 Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland : ihr III. Gesamtkonzil in Jordanville/New York 1974 («Русская православная церковь за границей: Её Всезарубежный Собор в Джорданвилле в Нью-Йорке в 1974 году») (нем.). Журнал «Glaube in der 2. Welt». Цюрих 1974 г.
 «Die Russische Kirche in Bad Kissingen» («Русская церковь в Бад-Киссингене») (нем.). Изд-во «Посев». Франкфурт 1984 г.
 «Klöster, Starzen und Ikonen: 1000 Jahre russ.-orthodoxe Kirche» («Монастыри, старцы и иконы: 1 000 лет Русской православной церкви») (нем.). Мёрс 1988 г.
 «Hundert Jahre Russische Kirche Bad Kissingen» («Сто лет русской церкви в Бад-Киссингене») (нем.). Издательство «Финк». Линденберг 1999 г.
 «Братский Вестник». № 1-17. Бад-Киссинген 1996—2002 гг.
 «Сообщения средств массовой информации о церковной, общественной и политической жизни в России и за рубежом». Халлбергмоос 1996—2006 гг.
 «…И будет наше поколенье давать истории отчёт. Воспоминания». Издательство «Русский Путь». Москва 2011 г. ISBN 978-5-85887-382-2.

Радиопередачи 
Из серии «Не хлебом единым»:
 К церковным праздникам: Рождество (1982)
 К церковным праздникам: Рождественский канон (1982)
 К церковным праздникам: Пасха (1984)
 К церковным праздникам: Стратная Седьмица (апрель-май 1986)
 К церковным праздникам: Пасха (1992)
 К церковным праздникам: Пасха (1993)
 Церковные понятия: Симфония (1993)
 Церковные понятия: Схизма и раскол (1993)
 К церковным праздникам: Слово в неделю о слепорождённом (14.11.1993)
 Церковные понятия: Анафема (1994)
 Церковные понятия: Об экуменизме (1994)

Из серии «Россия христианская — тысячелетие второе»:
 Три проекта закона о свободе вероисповедания. 31.03.1989
 Стратегия разделений. 19.02.1990
 Религиозное законодательство СССР и РСФСР. 01.12.1990
 Государство — враг рода человеческого? 01.12.1990
 Дай Бог России найти дорогу к свету. 01.12.1990
 Раскол? Уберём камни преткновения. 10.11.1990
 Империя. Монархия сегодня? 08.12.1990
 Церковь и сильные мира сего. 1991 (несколько серий)
 Воссоединение? Постановление патриарха Тихона. 30.03.1991
 Собор решит. 30.03.1991
 Навстречу Собору. 30.03.1991
 Основательно подготовленный Собор. 06.04.1991
 «Отец своих сирот». Не уйдёшь ты от суда земного, как не уйдёшь от Божьего суда. 26.04.1991
 Обращение патриарха к молодёжи. 13.07.1991
 Открытое письмо патриарха участникам Конгресса соотечественников. 13.07.1991
 Патриарх и Зарубежье. 13.07.1991
 Слишком активна или пассивна русская церковь? 06.09.1991
 Год освобождения. Как сохранилась святыня. 13.09.1991
 После драки кулаками не машут. 28.09.1991
 Конфликт, которого не было. 04.10.1991
 Восстановление единства, задача, поставленная св. Тихоном. 12.10.1991
 Сергианство — что это такое? О декларации митрополита Сергия. 19.10.1991
 Что такое патриархаты. Как блюсти соборность. 26.10.1991
 О монархии, но давайте серьёзно. 06.10.1994

Из серии «Религия в современном мире»:
 Самый ненужный из всех расколов. 28.10.1991
 Мормоны. Осень 1995
 Новоапостольская церковь. Осень 1995
 Секты в Германии. Осень 1995
 Скиентология и универсальная жизнь. Осень 1995
 Церковь и секты. Осень 1995
 Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. Осень 1995

Из серии «Партнёр — Германия»:
 Союзный договор: надуманно, нежизненно, громоздко. 15.12.1990
 Мина замедленного действия, положенная под межнациональные отношения конституцией 1918 года и союзным договором 1922 года: Депортация армии. 1991
 Мина замедленного действия, положенная под межнациональные отношения конституцией 1918 года и союзным договором 1922 года: Объединённые родиной, честью, врагом. 1991
 Мина замедленного действия, положенная под межнациональные отношения конституцией 1918 года и союзным договором 1922 года: Основы строительства новой армии. 1991
 Мина замедленного действия, положенная под межнациональные отношения конституцией 1918 года и союзным договором 1922 года: Армия — семья? 1991
 Дахау. Воспоминания (1945 г.). 1993
 Бисмарк и Дурново. 1993
 И прочие передачи на радио «Свобода», Мюнхен 1974—1995 гг.
 Передачи на радио «Свободная Россия», Тайбэй 1957—1959 гг.
 Передачи на Японском радио, Токио 1959—1963 гг.

Статьи 
 Первые православные японцы; «Грани» № 5, Франкфурт 1960
 Коммунизм наткнулся на вечное: христианство и коммунизм в современной России. Японская брошюра, Токио 1960
 Russische Kirchen in Deutschland (Русские церкви в Германии) (нем.), «Der Europaeische Osten» № 143, Мюнхен 1967
 Сколько православных в России. «Посев», Франкфурт 1973
 Топонимика коммунизма, «Посев», апрель 1973
 Сколько в России православных храмов. «Посев», Франкфурт 1974
 Наша церковь сегодня. Доклад на Епархиальном съезде. 22 сентября 1981 // «Вестник Германской Епархии Русской Православной Церкви заграницей». Мюнхен. — 1981. — № 3. — С. 14-18
 Живое наследие великой России: Братство святого Владимира // Русское Возрождение, № 24, Нью-Йорк 1983
 Двух Русских Церквей быть не может // «Посев». — 1991. — № 5. — С. 82-91
 С чем я возвращаюсь, 1992
 Большая Балтия; «Западная Россия», Калининград 1992
 На расстоянии голоса. «Иностранец» № 10, Москва 1993
 Мои Берлины. «Европацентр», Мюнхен 1993
 Свободу совести бессовестным? «Час Пик», СПб 1994
 С любовью и болью. Что может дать старая эмиграция новой России? // «Голос», Москва 21.03.1994
 Теперь Прибалтика показывает как не надо делать // «Завтра» № 15, Москва 1994
 Балтийские раздумья. Рубеж Трувора // «Час Пик», СПб. июль 1994
 Вина за раскол в церкви не смывается и мученической кровью // «Час Пик», СПб 01.09.1994
 Вина за раскол внутри православия лежит на Зарубежной Церкви // «Час Пик», СПб 14.09.1994
 Русская Зарубежная Церковь: история и причины возникновения // «Независимая Газета», Москва 13.10.1994
 Балтийские раздумья. Двуязычие // «Час Пик», СПб. 1994
 Сфера равноправия // «Голос», Москва 1994
 О монархии, но давайте серьёзно // «Час Пик», СПб. 09.11.1994
 Россия и Германия: Волга и Рейн. Русские церкви в Германии // «Европацентр», Мюнхен 1996
 Русские церкви в Германии // «Независимая Газета», Москва 1997
 На пути к единой русской церкви // «Православный Дневник», Нью-Йорк, январь 1997
 Бодр ум, сердце трезвящися (о прославлении царственных страстотерпцев) // Независимая Газета, Москва 29.05.1997
 Что за иллюзия: Зарубежная Церковь // «Калининградская Правда», ноябрь 1997
 Где искать «синюю шкатулку»? // Журнал Московской Патриархии, 1998. — № 10. — C. 62-67.
 К вопросу о зарождении Зарубежной Церкви // «Независимая Газета», Москва 30.11.2000
 У Карловацкой церкви будущего нет // «Независимая Газета», Москва 04.12.2002
 Церковь белой эмиграции // «Татьянин день». Студенческая православная газета МГУ. — 2003. — № 1 (50) — С. 20

Интервью 
 О положении русской церкви. «Единение», Мельбурн 1986
 О русском европейце. «Радио Евроскоп», 1995
 Церковь русская. «Ступени» № 3, Минск 2002

Доклады 
 Православие и русская культура и государственность (I—II). Съезд Национальной Организации Витязей (НОВ), Дампьер, Франция, 28.10.1972
 Ueber die Kirche in Russland (О Церкви в России) (нем.), Симпозиум «Веры во Втором Мире», Мюнхен 26.04.1979
 Wann wurde Russland christlich? Zur Lage der Forschung ueber den Zeitpunkt der Taufe. (Когда Русь стала христианской? К состоянию исследования даты Крещения.) (нем.), Мюнхен 09.10.1987
 Дело и завет св. Князя Владимира; Мюнхен (Германия) 1987 и на Зарубежном Съезде молодёжи в Натуа (Бельгия) 1988
 Tausend Jahre Kirche Russlands: ein umstrittenes Datum (Тысяче лет церкви на Руси: спорная дата) (нем.), Мюнхен 11.1.1988
 Вюртемберг и Россия: к 200-летию со дня рождения Великой Княгини Екатерины Павловны, Королевы Вюртембергской, Штутгарт 10.05.1988
 Unser Millenium: die Russische Kirche und Bad Kissingen (Наше Тысячелетие: Русская церковь и Бад-Киссинген) (нем.), Мюнхен 31.5.1988, Бад-Киссинген 10.06.1988
 Тысячелетие Крещения Руси, Франкфурт 11.07.1988
 Russische Kirche und Sowjetstaat (Русская церковь и советское государство) (нем.), Франкфурт 10.7.1988, Баден-Баден 17.09.1988
 Прибалтика: развал империи? Перестройка в рамках существующего строя и идеологии, или выход на качественно новые рубежи?, Зарубежный съезд молодёжи, Натуа, Бельгия, 04.-07.05.1989
 Каким быть закону о свободе совести? Зарубежный съезд молодёжи, Натуа, Бельгия, 04.-07.05.1989
 Русский национализм или русское национальное сознание?, Зарубежный съезд молодёжи, Натуа, Бельгия, 04.-07.05.1989
 Russische Kirche im Jahr nach dem Millenium: Perestrojka oder Stagnation? (Русская церковь в год после Тысячелетия: перестройка или застой?) (нем.), Баден-Баден 28.09.1989
 Церковь и пути России. Всезарубежный съезд молодёжи, Натуа, Бельгия, 28.04.1990
 Die russischen Baederkirchen in Deutschland (русские церкви в курортных городах Германии) (нем.), Бад-Гомбург 24.01.1990
 Россия и мир сегодня. Выступление на 1-м Конгрессе Соотечественников, Москва, август 1991
 Возвращение России в Европу. Выступление перед Российским политическим клубом, Москва, окт. 1991
 Ещё раз о русской государственности. Выступление на III Всемирном Народном Соборе, Москва 04.-06.12.1995
 Москва — Третий Рим. Зарубежный съезд молодёжи, Куррьер, Бельгия, 1997
 Цели и задачи Братства св. Владимира. Бад-Киссинген 21.06.1997
 Прославление новомучеников: два подхода. Зарубежный съезд молодёжи, Курьер,Бельгия,01.-03.05.1998
 Русская православная церковь в Германии в 1933—1945 годы. Дрезден 05.06.1999
 О положении Русской Православной Церкви, Иоганнесбург (ЮАР) 2000
 Hundert Jahre russische Kirche Bad Kissingen (Сто лет русской церкви в Бад-Киссингене) (нем.), Бад-Киссинген 14.07.2001
 Серия докладов об истории Русской Церкви в XX веке. Минск, 28.10.- 03.11.2001
 Цели и задачи Братства св. Владимира. Бад-Киссинген 19.07.2003

Литература 
 А. П. Столыпин: «На службе России. Очерки по истории НТС». Изд-во «Посев», Франкфурт 1986. ISBN 3-7912-2010-1
 А. П. Столыпин (A. Stolypine): «De l’Empire a l’Exil». Изд-во Albin Michel, Париж 1996. ISBN 978-2-226-07979-4
 Е. Р. Романов: «В борьбе за Россию. Воспоминания», «Голос», Москва 1999. ISBN 5-7117-0402-8
 «Братский Вестник», № 21, Бад-Киссинген 2006
 «Посев» № 4/2006, Москва 2006
 «За Россию». Вестник внутренней жизни Народно-Трудового Союза. № 40 (372), Москва 2006
 «Menschenrechte» (Права человека; журнал «МОПЧ») (нем.) № 1/2006, Франкфурт 2006
 «Судьбы поколения 1920—1930-х годов в эмиграции». Русский Путь, Москва 2006. ISBN 5-85887-253-0
 Антуан Нивьер: «Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе 1920—1995». «Русский Путь», Москва 2007. ISBN 978-5-85887-206-1
 Р. В. Полчанинов: «Молодёжь русского зарубежья». Посев, Москва 2009. ISBN 978-5-85824-189-8
 Т. Лукина: «Русский Мюнхен». Изд-во «Мир», Мюнхен 2010. ISBN 978-3-9805300-9-5

Документальный фильм 
 Юлиан Панич: «Дорога домой». Документальный фильм о русских эмигрантах в Мюнхене. Мюнхен, 1992

Примечания

Ссылки 
 Братский вестник о Г. А. Раре
 «Один русский — и тот Рар». Интервью И. Толстого с Г. А. Раром
 Интервью с Г. А. Раром. Минск 2002 г.
 Воспоминания Г. А. Рара о Формозе (Тайване)
 Книга «Поколение 1920-1930-х в эмиграции»
 Г. А . Рар: «По этапам Третьего Рейха»

Русская эмиграция первой волны
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в Японии
Деятели РПЦЗ
Члены НТС
Свято-Князь-Владимирское братство
Заключённые концлагеря Гросс-Розен
Заключённые концлагеря Дахау
Русские эмигранты второй волны в Марокко
Персоналии:Радио «Свобода»
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные на кладбище Тегель